EVE Echoes — мобильная массовая многопользовательская онлайн-игра с научно-фантастическим сюжетом, действие которой разворачивается в космосе. Спин-офф компьютерной игры EVE Online.

Доступна для устройств на базе iOS и Android. Игра разработана исландской компанией CCP Games и NetEase. Релиз игры состоялся 13 августа 2020 года. Игроки со всех стран используют для игры один и тот же игровой сервер. В EVE Echoes представлен огромный мир, состоящий из более чем 8000 солнечных систем. Игра доступна на русском, английском, китайском, немецком, французском, испанском и португальском.

Существует бесплатный режим игры (с ограниченными возможностями по развитию персонажа и используемому оборудованию, т. н. альфа-статус) и оплата месячной подписки за внутриигровую валюту (т. н. омега-статус).

Игровой процесс 
Игровой процесс включает в себя функции, которые уже знакомы игрокам Eve Online, такие как добыча полезных ископаемых, исследования, PvP и PvE. В EVE Echoes игроки смогут воздействовать на сложную экономику многопользовательской игры, например, присутствует создание чертежей и производство предметов, также присутствует рынок, управляемый игроками, и игроки имеют возможность создавать свои собственные корпорации и вступать в альянсы.

Рецензии

Примечания

Ссылки 
 

Космические MMORPG
Научно-фантастические компьютерные игры